Krat (opslag), bak voor opslag of transport
 Infiltratiekrat (rainbox), een waterdoorlatende box voor verwerking van regenwater
 Vouwkrat of Klapkrat, een krat die plat opgeborgen kan worden
 Krasnojarsktijd  (KRAT), een tijdzone in Rusland
 (3036) Krat, een planetoïde, ontdekt in 1937, zie Lijst van planetoïden 3001-4000
 Kreupelhout (boek), in het Deens Krat, het romandebuut van Christian Jungersen
 De Krat (The Crate), een verhaal van Stephen King, zie Creepshow (film)

Personen 
 Nick Krat, Amerikaans voetballer (1943)
 Vladimir Aleksejevitsj Krat (1911), Russisch astronoom

Geografie 
 Krat (Thailand), een tambon (gemeente) in Thailand
 Krat (Oekraïne), een dorp in het westen van Oekraïne (Oekraïens: Крать)
 Krat Rocks, onderzeese riffen aan de oostkust van Antarctica

Zie ook 
 krad, kilorad = 1000 rad, een verouderde eenheid voor geabsorbeerde straling. Zie Rad (straling)
 Een Kratt is een wezen uit de Estische mythologie
 Cor Kraat, een Nederlands beeldend kunstenaar